Флерко Микола Олексійович (1989—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Флерко Сергій Миколайович (* 1972) — російський важкоатлет, бронзовий призер Чемпіонату Європи-1995 та Чемпіонату світу-1995.